Причерномо́рско-Кры́мская нефтегазоно́сная о́бласть () — нефтегазоносная область, расположенная на территории Крыма, Запорожской области Украины, а также в акватории Чёрного моря. Включает 23 месторождения (2 нефтяных, 9 газоконденсатных, 12 газовых). Большинство месторождений расположены в Равнинном Крыму (преимущественно Черноморский район) и в западной части акватории Чёрного моря. Плановые разведывательные работы на территории нефтегазоносной области были начаты в 1929 году, а основные месторождения были открыты в послевоенные годы.

Месторождения 
 На шельфе Черного моря.
 Архангельское газовое месторождение. Эксплуатируется.
 Безымянное газовое месторождение. Эксплуатируется с 2012 года.
 Голицинское газоконденсатное месторождение. Эксплуатируется.
 Одесское газовое месторождение. Эксплуатируется с 2012 года.
 Субботинское нефтяное месторождение
 Шмидтовское газовое месторождение
 Штормовое газоконденсатное месторождение
 Южно-Голицинское газовое месторождение

 На территории Крыма.
 Глебовское газоконденсатное месторождение. Исчерпано в 1980-х годах и переделано в подземное хранилище газа.
 Джанкойское газовое месторождение.
 Задорненское газовое месторождение. Исчерпано.
 Западно-Октябрьское газоконденсатное месторождение. Исчерпано.
 Карлавское газоконденсатное месторождение
 Кировское газовое месторождение
 Краснополянское газоконденсатное месторождение
 Крымское газовое месторождение
 Октябрьское нефтяное месторождение
 Оленевское газоконденсатное месторождение
 Серебрянское нефтяное месторождение
 Тетяновское газоконденсатное месторождение
 Черноморское газоконденсатное месторождение
 Ярылгачское газовое месторождение

 В Запорожской области.
 Приазовское газовое месторождение

События 
 Район газоконденсатных месторождений, Чёрное море, 23 ноября 2022 года. Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника. Карта спецоперации ВС РФ

Литература 
 Шахтёрский энциклопедический словарь. Под ред. В. С. Билецкого. 2004
 Украинская советская энциклопедия. Под ред. Н. П. Бажана. 1974—1985

Незавершённые статьи по геологии
Геология Украины
Геология Крыма